Matheus Tobias Leist (* 8. September 1998 in Novo Hamburgo) ist ein brasilianischer Automobilrennfahrer. Er trat 2015 in der britischen Formel-4-Meisterschaft an. 2018 und 2019 trat er in der IndyCar Series an.

Karriere 
Leist begann seine Motorsportkarriere 2009 im Kartsport, in dem er bis 2014 aktiv blieb. Unter anderem wurde er 2013 Zweiter in der Kartmeisterschaft von Petrobras. 2014 debütierte Leist im Formelsport und fuhr in der brasilianischen Formel-3-Meisterschaft. Er trat zu drei Veranstaltungen für Hitech Racing und zu fünf Veranstaltungen für Cesário F3 an. Drei dritte Plätze waren seine besten Gesamtresultate. Da er in einem älteren Fahrzeug antrat, wurde er in der B-Klasse gewertet. In dieser erzielte er zwei Siege und wurde Zweiter.

2015 wechselte Leist nach Europa zu Double R Racing und erhielt ein Cockpit in der britischen Formel-4-Meisterschaft. Bereits beim ersten Rennen in Brands Hatch erzielte er mit einem dritten Platz seine erste Podest-Platzierung. Bei der nächsten Veranstaltung in Donington folgte bereit sein erster Sieg. Mit einem weiteren Sieg beendete er die Saison auf dem fünften Gesamtrang. Darüber hinaus debütierte Leist 2015 für Double R Racing in der europäischen Formel-3-Meisterschaft. Als Verletzungsvertretung für Nicolas Pohler nahm er an einer Veranstaltung teil. Mit Double R Racing gewann er im folgenden Jahr die Britische Formel-3-Meisterschaft. 2017 trat er für Carlin in der Indy-Lights-Serie an. In der Gesamtwertung belegte er den vierten Platz. 2018 folgte der Wechsel in die IndyCar Series. Als Fahrer von A. J. Foyt Enterprises erreichte er den 18. Platz in der Fahrerwertung. 2019 war seine beste Platzierung ein vierter Platz. In der Gesamtwertung belegte er den 19. Platz.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der britischen Formel-4-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der europäischen Formel-3-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der IndyCar Series 

(Legende)

Sebring-Ergebnisse

Weblinks 

 Karrierestatistik von Matheus Leist (englisch)

Einzelnachweise 

IndyCar-Rennfahrer
Rennfahrer (Brasilien)
Brasilianer
Geboren 1998
Mann
Rennfahrer der 12 Stunden von Sebring